Der Luxemburgische Handballpokal 2018/19 (offiziell Loterie Nationale Coupe de Luxembourg) war die 61. Austragung des Pokalwettbewerbs der Herren und die 45. Austragung des Pokalwettbewerbs der Frauen. Niederklassige Vereine (Promotioun A) erhielten bei Spielen gegen einen klassenhöheren Gegner (AXA League) einen Bonus von drei Toren (+3), der in den genannten Endergebnissen bereits enthalten ist.

Herren 
Das Final Four fand im d’Coque auf dem Luxemburger Kirchberg statt. HB Esch wurde am 2. März 2019 luxemburgischer Pokalsieger.

Damen 
Das Final Four fand im d’Coque auf dem Luxemburger Kirchberg statt. HB Käerjeng wurde am 3. März 2019 luxemburgischer Pokalsieger.

Einzelnachweise 

Handballwettbewerb in Luxemburg
Handballsaison 2018/19